Enric I de Navarra (~1244 - 1274), rei de Navarra i comte de Xampanya (1270-1274)
 Enric II de Navarra (Sangüesa, Navarra, 1503 - Pau, 1555), rei de Navarra, copríncep d'Andorra, comte de Foix i Bigorra, vescomte de Bearn i Marsan (1517-1555)
 Enric III de Navarra o Enric IV de França (Pau, 1553 - París, 1610), rei de Navarra, Comte de Foix i de Bigorra i vescomte de Bearn i Marsan (1572- 1610), rei de França (1589-1610) i Copríncep d'Andorra (1562-1610)